Лас Чачалакас има више значења:

 Лас Чачалакас (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Чачалакас (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Чачалакас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Чачалакас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику